

Cinéma 

 Another Time, Another Place est le titre original du film de Lewis Allen Je pleure mon amour (1958).
 Another Time, Another Place est un film de Michael Radford (1983).

Musique 

 Another Time, Another Place est un album de Bryan Ferry (1974).
 Another Time, Another Place est une chanson de U2 parue sur l'album Boy (1980).
 Another Time Another Place est un album de Matt Bianco (1994).
 Another Time, Another Place est un album du groupe Avalon (2008).